XIII Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин 1967 года прошел ноябре-декабре в Минске. В нём приняли участие 20 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. Чемпионом страны стал киевлянин Исер Куперман, на втором месте киевлянин москвич Вячеслав Щёголев, на третьем минчанин Анатолий Гантварг.

Итоговое положение

Литература 

 Журнал «Шашки» 1968 №3, с.17.

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки»

Мужчины 1967
Соревнования по шашкам в Белоруссии
1967 год в шашках
Спортивные соревнования в Минске
Спорт в Белоруссии в 1967 году
Чемпионаты СССР в 1967 году
Ноябрь 1967 года
Декабрь 1967 года